Yella peut faire référence à :

 Yella, un film de 2007 de Christian Petzold avec Nina Hoss
 DJ Yella, le nom de scène d'un DJ et producteur de Hip-Hop originaire de Compton aux États-Unis,